Tschmyriwka (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tschmyriwka (Bila Zerkwa), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Bila Zerkwa
 Tschmyriwka (Starobilsk), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk
 Tschmyriwka (Tschyhyryn), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tschyhyryn